Fives bezeichnet:
 Fives, verschiedene Rückschlagspiele
 Fives (Nord), Ortsteil der Stadt Lille
 Fives-Lille, französisches Schienenfahrzeug- und Maschinenbauunternehmen
 Fives (Unternehmen), französisches Maschinenbauunternehmen